Il doppio del torneo di tennis Hilversum Trophy 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Helena Suková che hanno battuto in finale Tine Scheuer-Larsen e Catherine Tanvier 7–5, 6–1.

Teste di serie 

 Kathy Jordan /  Helena Suková (Campionesse)
 Tine Scheuer-Larsen /  Catherine Tanvier (finale)

 Anne Hobbs /  Catherine Suire (semifinali)
 Iva Budařová /  Katerina Maleeva (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hilversum Trophy 1986